Montana puede referirse a:

Lugares 

Montana, ciudad de Bulgaria.
Provincia de Montana, provincia de Bulgaria.

Montana, sitio arqueológico maya.

Montana, estado de Estados Unidos (véase::Categoría:Montana).
Montana City, lugar designado por el censo del estado de Montana.
Montana, pueblo del estado de Wisconsin.

Roşia Montană, en el condado de Alba, Rumania.

Montana, comuna suiza del cantón del Valais.

 Audiovisuales 
 Hannah Montana, comedia juvenil;
 :Categoría:Hannah Montana
 Montana (canción de Frank Zappa) del LP Over-Nite Sensation

 Miscelánea 
 Montana Grizzlies
 Montana, 2300AD
 Montana, banda.
 Montana, orquesta musical.
 Montana, película.
 Crans-Montana, estación de esquí en el cantón de Valais, Suiza.
 Karlie Montana es una actriz porno.
 Montana es una marca de productos para pintura (sprays, rotuladores, caps (boquillas), etc)
 Joe Montana

 Además 
 Montana, ecorregión de montaña.
 Es posible haber llegado aquí buscando Montaña en un teclado sin Ñ.
 el nombre común de la planta '''Inula montana